Ли́нда Го́рдон (; род. 19 января 1940, Чикаго) — американский историк и феминистка. Доктор, Университетский профессор Нью-Йоркского университета, до 1999 года профессор Висконсинского университета, член Американского философского общества (2015).

Биография 
Училась в Суортмор-колледже, получила докторскую степень (PhD) по русской истории в Йельском университете. В 1968-1984 годах преподавала в Массачусетском университете в Бостоне, в 1984-1999 годах в Университете Висконсин-Мэдисон, в котором являлась именным заслуженным исследовательским профессором (Vilas Distinguished Research Professor). С 1999 года преподаёт историю в Нью-Йоркском университете, Университетский профессор (University Professor of the Humanities).

Член редакций журналов  и .

Лауреат премии фонда Антоновичей за книгу «Казацкие восстания: неудовлетворённость на Украине XVI века» ().

Научные труды

Монографии 
 Cossack Rebellions: Social Turmoil in the Sixteenth-century Ukraine, SUNY Press, 1983. ISBN 978-0-87395-654-3
 Woman's Body, woman's Right: the History of Birth Control in America, Viking/Penguin 1976. ISBN 978-0-14-013127-7
 The Moral Property of Women,  2002 ISBN 0-252-02764-7
 Heroes of Their Own Lives: the Politics and History of Family Violence: Boston, 1880-1960, Viking/Penguin 1988, reissued by the  2002. ISBN 978-0-252-07079-2 [4]
 Pitied But Not Entitled: Single Mothers and the History of Welfare, Free Press 1994, Harvard University Press, 1995. ISBN 978-0-674-66982-6
 The Great Arizona Orphan Abduction, Harvard University Press, 1999. ISBN 0-674-36041-9
 Dorothea Lange: A Life Beyond Limits, W. W. Norton, 2009. ISBN 978-0-393-05730-0
 Impounded: Dorothea Lange and the Censored Images of Japanese American Internment in World War II. W. W. Norton, 2006. ISBN 0-393-06073-X

Статьи 
  Why policies that seem to put children first have so often disadvantaged children. (in Journal of the History of Childhood and Youth 1 #3, Fall 2008.)
 
  (Journal of the Gilded Age and Progressive Era, April 2002)
 
 , with Nancy Fraser, in Signs 19 #2, winter 1994.
 , in Journal of American History 78 #2, 1991.
 , (The Nation, May 29, 2008)
 , in On Violence: a Reader, ed. Bruce B. Lawrence and Aisha Karim, 2007.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Линды Гордон
 Страница Линды Гордон на сайте Нью-Йоркского университета

Историки США
Деятели феминизма США
Члены Американского философского общества
Выпускники Йельского университета
Профессора Висконсинского университета в Мадисоне
Профессора Нью-Йоркского университета
Преподаватели Нью-Йоркского университета
Доктора философии
Лауреаты премии Бэнкрофта